Jonny Ågren är en före detta ishockeyspelare från Kalmar i Småland och en av de viktigaste spelarna i Nybro Vikings under 2000-talet. Han spelade 632 matcher under 18 säsonger för klubben, vilket resulterat i 451 poäng varav 240 mål. Han var med och spelade upp Vikings i Allsvenskan och spelade med dem i sex av klubbens sju säsonger där. Säsongen 2007/2008 spelade Ågren för franska HC Morzine-Avoriaz och återvände efter en säsong till Nybro. I samband med Vikings ekonomiska problem 2011, lämnade Jonny Ågren klubben för Karlskrona HK och var med när de avancerade till Hockeyallsvenskan. Andra säsongen i Karlskrona återvände han som lån till Nybro och fortsatte spela med dem två säsonger till innan han säsongen 2015/2016 varvade ner med moderklubben Kalmar HC genom att vara med och ta dem från Division 3 till Division 2.

Under 2018 återkom Ågren till hockeyn som assisterande tränare i Nybro Vikings efter att Sami Lehtinen fått sluta. Efter det har han bl.a. ansvarat för Nybro Vikings juniorverksamhet. 

Den 19 februari 2022 hissades Jonny Ågrens tröja med nr 36 i Liljas Arena som den fjärde i föreningens historia att hyllas på detta sätt.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Svenska ishockeyspelare
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Karlskrona HK
Personer från Kalmar kommun
Män
Födda 1980
Levande personer
Spelare i Morzine-Avoriaz